Der Begriff Neupro bezeichnet:
den Arzneistoff Rotigotin
eine Strategie der DB Netz AG zur Vereinheitlichung von Schnittstellen Elektronischer Stellwerke, siehe NeuPro